La Famille d'Y ou Dey ou Dy est une famille originaire de Picardie.

Elle compte parmi ses membres Antoine d'Y, Seigneur de Faucoucourt, panetier du Roi en 1450 ; Michel de Y, écuyer, Seigneur de Daillon, lieutenant général à Laon en 1556 ; un procureur du Roi au bailliage de Saint-Quentin en 1650, Seigneur de Longchamps ; un intendant du Berry en 1680, Seigneur de Seraucourt ; un archidiacre de Reims, protonotaire du Saint Siège et des officiers des Gardes de Corps du Roi, des Régiments d'infanterie Bourbon, Chartres, Orléans, et des Gardes françaises.

Origine 
La famille d'Y ou de Y, du nom d'un lieu-dit au bord de la Somme, apparaît d'abord dans la charge de mayeur de la ville de Saint-Quentin (1609, 1634) : Robert d'Y ou Dy, seigneur de Séraucourt,

Elle fut reconnue noble en 1666 : .

Branches

de Nouvion le Comte
L'un d'eux fut tué au siège de Laon en 1594, un autre au siège d'Ypres en 1678.

de Résigny
Jean-Charles-Louis d'Y (-†1788), seigneur de Résigny, Seboncourt, La Neuville, chevalier, officier d'infanterie au régiment de Bourbon, marié le 8 août 1753 avec Marie-Nicolle-Claude-Elisabeth de Rillart de Verneuil.
Marie-Louis-Elisabeth, née à Résigny le 25 mai 1760, épouse Adrien Marie Louis Charpentier de Beauvillé, chevalier, seigneur de de Vaux, de Beauvillé et de Bayempont.

Marie-Louis-Etienne d'Y, seigneur de Résigny, chevalier, officier d’infanterie au régiment de Bourbon, au régiment de Chartres-Infanterie, chevalier de  Saint-Louis, marié avec Louise-Marie de Macquerel de Pleine-Selve, le 4 juin 1787. En 1790 il est nommé commandant de la garde nationale de Résigny;  participe aux assemblées du bailliage de Vermandois en 1789, il prend le chemin de l'exil et n'habite plus jamais son château de Résigny. Le 15 décembre 1801, il est nommé maire de Faucoucourt, canton d'Anizy-le-Chateau et y remplit ces fonctions jusqu'en 1815.
Marie Jules Louis d'Y de Résigny (1788-1857), né à Résigny, officier d'ordonnance de Napoléon Ier.
Armande d'Y de Résigny (-1827),  épouse à Laon, le 12 octobre 1814, Jacques-Louis De Lespinay de Marteville (1782-1826), vicomte de Cerny, capitaine au 2e régiment de carabiniers

de Seraucourt
La famille d'Y de Seraucourt est issue de la branche d'Y de Résigny.
Robert II d'Y, seigneur de Gaucourt
Jean de Y, seigneur de Gaucourt
Robert de Y de Seraucourt, Mayeur de St-Quentin
Jean d'Y, seigneur de Biars 
Antoine d'Y de Séraucourt, issu d'une famille du pays Rémois, qui fournit plusieurs membres au chapitre de Notre-Dame de Reims. Il épouse Isabelle Lespagnol, eut huit enfants ; l'un d'eux, lieutenant aux gardes françaises, fut tué au siège d'Ypres ; deux autres furent grands archidiacres, le premier à Reims, le second à Rouen.

de Seboncourt
Eustache d'Y (1617-1697), chevalier, seigneur de Longchamps, sieur de Seboncourt 
Louis d'Y (ca1665-), écuyer, Seigneur de Seboncourt, épouse Louise de Mérelessart (1689-), Dame de Missy
 Jean Charles Louis d'Y de Résigny
César Louis d'Y de Missy

de Missy
Louis d'Y (ca1665-), écuyer, Seigneur de Seboncourt, épouse Louise de Mérelessart (1689-), Dame de Missy
César Louis d'Y de Missy
Louise Thérèse Charlotte d'Y de Missy,  mariée à Armand Louis de Rogres de Lusignan de Champignelles

Elle figure aux assemblées du bailliage de Vermandois en 1789, en la personne de Pierre-Louis d'Y de Fay, Chevalier, Seigneur de Missy-lès-Pierrepont.

Alliances 
Mérelessart, La Fons, Lespagnol, Aspremont, de Rogres, Macquerel, Lespinay, Witasse, Lignières , du Châtelet, Rillart

Armes 

Y, Résigny et Seboncourt portent ce blason.

Voir aussi

Bibliographie
.
.

Articles connexes 
Résigny
Marie Jules Louis d'Y de Résigny
Faucoucourt

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Y
Y